Горы́нь:

Фамилия 
 Горынь, Богдан Николаевич (род. 1936) — украинский политический деятель, советский диссидент, журналист и искусствовед.
 Горынь, Михаил Николаевич (1930—2013) — украинский политический деятель, советский диссидент, психолог, один из основателей Народного руха Украины и Украинской республиканской партии, брат Богдана Горыня.
 Горынь, Николай Николаевич (род. 1945) — украинский политический деятель, бывший председатель Львовской облгосадминистрации.

Топоним 
 Горынь — река на Украине и в Белоруссии, правый приток Припяти.
 Горынь — село в Житомирской области Украины.

Другое 
 «Горынь» — батальон территориальной обороны Украины.

См. также 
 Горыня (значения)